Višnjevac – miejscowość w Chorwacji
 Višnjevac – miejscowość w Serbii